2 miejscowości w Polsce:
 Dębiniec – wieś w woj. opolskim, w powiecie opolskim, w gminie Murów
 Dębiniec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Margonin

 Jezioro Dębiniec – w powiecie poznańskim, w gminie Pobiedziska